Carnivoraformes — клада плацентарних ссавців, що включає сучасний ряд хижих і його вимерлих найближчих родичів.

Класифікація 
Клада Carnivoraformes містить хижих і міацид, але не віверравідів (Viverravidae).

 Clade: Carnivoraformes
 Genus: †Africtis
 Genus: †Ceruttia
 Genus: †Dawsonicyon
 Genus: †Miacis
 Genus: †Prodaphaenus
 Genus: †Walshius
 (без рангу): †Gracilocyon/Oodectes клада
 Genus: †Eogale
 Genus: †Gracilocyon
 Genus: †Oodectes
 Genus: †Paramiacis
 Genus: †Paroodectes
 (без рангу): †Lycarion/Neovulpavus клада Genus: †Lycarion
 Genus: †Neovulpavus
 (без рангу): †Uintacyon клада Genus: †Miocyon
 Genus: †Simamphicyon
 Genus: †Uintacyon
 Genus: †Zodiocyon
 Incertae sedis:
 †"Miacis" boqinghensis
 †"Miacis" invictus
 †"Miacis" lushiensis
 †"Miacis" thailandicus
 (без рангу): †Vulpavus'' клада
 Genus: †Dormaalocyon Genus: †Vassacyon Genus: †Vulpavus Incertae sedis:
 †"Miacis" deutschi †"Miacis" exiguus Incertae sedis:
 †"Miacis" hookwayi †"Miacis" latidens †"Miacis" petilus''
 Order: Carnivora

Примітки 

Систематика ссавців